Die Löffelenten () sind eine Gattung bzw. Untergattung von Enten in der Familie der Entenvögel, welche die in Mitteleuropa heimischen Arten Löffelente und Knäkente enthält.

Die in dieser Gattung klassifizierten Arten wurden früher zur Gattung der Eigentlichen Enten gezählt. Eine 2009 veröffentlichte Studie fand durch den Vergleich mitochondrialer DNA heraus, dass die damalige Gattung Anas nicht monophyletisch war. Basierend auf der Verwandtschaft wurde die Gattung Anas in vier monophyletische Gattungen aufgeteilt, zehn Arten wurden in die Gattung Spatula gestellt. Diese Gattung Spatula wurde ursprünglich vom deutschen Zoologen Friedrich Boie 1822 vorgeschlagen. Die Typusart ist die Löffelente.

Arten 
Die Gattung enthält 10 Arten:

Systematik

Synonyme 
 Anas (Pterocyanea) Bonaparte 1841
 Querquedula Stephens 1824
 Querquedula Oken 1817 nomen nudum
 Rhynchaspis Stephens 1824
 Rhynchoplatus Berthold 1827
 Cyanopterus Bonaparte 1838 non Haliday 1835
 Clypeata Lesson 1828
 Anas (Micronetta) Roberts 1922
 Adelonetta Heine & Reichenow 1890
 Punanetta Bonaparte 1856

Einzelnachweise 

Schwimmenten